

Geografia

Szwajcaria 
 Berna – włoska nazwa kantonu Berno
 Berna – włoska oraz w języku romansz nazwa miasta Berno

Osoby 
 Bobby Berna – filipiński bokser
 Emil Berna – szwajcarski kamerzysta
 Paul Berna – francuski aktor
 Ricardo Ferreira Berna – brazylijski piłkarz
 Tell Berna – amerykański lekkoatleta

Inne 
 (1313) Berna – planetoida
 Berna Biotech – szwajcarskie przedsiębiorstwo